Дюмериль () — французская фамилия. Известные носители:
 Дюмериль, Андре-Мари (1774—1860) — французский зоолог.
 Дюмериль, Огюст-Анри (1812—1870) — французский зоолог.
 Дюмериль, Эделестан (1799—1871) — французский учёный.